Ильницы — название населённых пунктов и таксонов:

Населенные пункты 

 Ильницы — деревня в Весьегонском муниципальном округе Тверской области

Таксоны 

 Ильницы () — род мух-журчалок
 Ильницы () — род мух-журчалок